Котырколь () — топоним в Казахстане:

 Котырколь — озеро в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Котырколь — прежнее название села Катарколь в Бурабайском районе Акмолинской области.